Безымянная река в овраге Мужичий — река в России, протекает в Красноармейском районе Самарской области. Устье реки находится в 237 км по правому берегу реки Чагра. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от Куйбышевского гидроузла до Саратовского гидроузла, без рек Сок, Чапаевка, Малый Иргиз, Самара и Сызранка, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Волга от верхнего Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий.

Код объекта в государственном водном реестре — 11010001512112100009293.

Примечания 

Притоки Чагры
Реки Красноармейского района Самарской области
Википедия:Статьи о географических объектах с невыясненным официальным названием